Atzenberg ist der Ortsname von

 Atzenberg (Bad Schussenried), Ortsteil der Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Atzenberg (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Atzenberg (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern